

Personnes 
 Ohad, fils de Siméon (Bible)
 Ohad Naharin (1952-), danseur et chorégraphe
 Ohad Levita (1986-), footballeur
 Ohad Knoller, acteur

Lieux 
 Ohad, un moshav au sud d'Israël